Habilitering kan avse:

 Habilitering (sjukvård) – återfå funktioner hälsovårds- eller sjukvårdsmässigt
 Habilitering (forskning) – kvalificera för doktorsgrad eller högre inom akademisk utbildning